Criollo ist das spanische Wort für „Einheimischer, Kreole“ und bezeichnet
 die Nachfahren europäischer Einwanderer in Amerika, siehe Kreolen
 eine Kakaosorte, siehe Criollo (Kakao)
 eine Tabaksorte
 eine Pferderasse, siehe Criollo (Pferd)